

Entreprises 
 Bonnier, un éditeur
 Éditions Érick Bonnier
 Société anonyme des Charbonnages du Bonnier, ancienne entreprise de la région de Liège en Belgique
 Charbonnage des Six Bonniers, ancien charbonnage de la région de Liège, dépendant de la Société anonyme Ougrée-Marihaye.

Patronyme 

famille
 famille Bonnier, famille suédoise investie depuis le début du  dans le domaine de l'édition ;

personnalités
  ;
 Alexandre Bonnier (1932-1992), peintre, sculpteur, créateur d'installations et graveur ;
 Antoine Bonnier d'Alco (1750-1790), conventionnel français ;
 Céline Bonnier (1965-), actrice québécoise ;
 Charles Bonnier (1863-1926), intellectuel socialiste, professeur, écrivain, linguiste et romaniste français ;
 Claude Bonnier (1897-1944), résistant français ;
 Eugène Bonnier (1856-1894), lieutenant-colonel français ;
 Eva Bonnier (1857-1909), peintre suédoise ;
 Fernand Bonnier de La Chapelle (1922-1942), résistant français ;
 Gaëtan Bonnier (1857-1944), général français de la Première Guerre mondiale ;
 Gaston Bonnier (1853-1922), botaniste français ;
 Henri Jean Bonnier, préfet du Gard (1895-1897) ;
 Joakim Bonnier (1930-1972), pilote automobile suédois ;
 Jacques Bonnier (1884-1964), architecte français ;
 Jacques Bonnier (1942-), rejoneador français ;
 Joseph-Arsène Bonnier (1879-1962), député fédéral de Saint-Henri au Québec ;
 Jules Bonnier (1859-1908), zoologiste français ;
 Louis Bonnier (1856-1946), architecte français ;
 Pierre Bonnier: (1861-1918), médecin français ;
 Valérie Bonnier, actrice et romancière française ;
 Henry Bonnier, écrivain français.

Unité 
 Bonnier, unité de mesure de surface

Voir aussi 
 Bonniers konversationslexikon, encyclopédie suédoise

Homonymie de patronyme